Левобережное сельское поселение — муниципальное образование

 муниципальное образование Левобережное Богородицкого муниципального района Тульской области
 Левобережное сельское поселение Тутаевского муниципального района Ярославской области